Francesc Galí i Duffour (Barcelona, 1918 - Sant Cugat del Vallès, 2006), crític d'art i escriptor català
 Francesc d'Assís Galí i Fabra (Barcelona, 1880 - 1965), pintor i pedagog català
 Francesc d'Assís Galí i Solà (Camprodon,  – Barcelona, 1914), sacerdot escolapi i pedagog català.
 Francisco Galí (??, 1539 - Mèxic, 1591), mariner i cosmògraf espanyol